

Zoologie  
 La tarentule est une araignée mythique de la région de Tarente en Italie ; dans le langage commun, c'est le nom aujourd'hui attribué à l'araignée-loup, voire, par anglicisme, à la mygale, qui ne sont pourtant pas de la même famille.

Musique  

 La Tarentule est un  ballet de Jean Coralli. 
 Tarentule est l'unique album (studio) éponyme du groupe folk français Tarentule, publié en 1978.

Divers  
 Tarentule est un groupe folk français des années 1970. 
 La nébuleuse de la Tarentule est une région lumineuse du Grand Nuage de Magellan.
 Tarentisme
 La Tarentule est le nom de plusieurs personnages des comics Marvel.